Квамбаи — кенийская фамилия.

 Квамбаи, Джеймс — кенийский марафонец.
 Квамбаи, Каролина — кенийская бегунья на длинные дистанции.